Swannington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Swannington, Norfolk, ort i England, 
 Swannington, Leicestershire, ort i England,